Montalvo kan syfta på följande platser:

Ecuador 

 Montalvo (ort), Los Ríos, 
 Montalvo (kanton), Los Ríos,

Spanien 

 Montalbo (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Ecuadorförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar